Мала́тья может означать:

Топоним 
 Малатья — город в Турции, административный центр провинции Малатья.
 Малатья — ил на востоке Турции.
 Малатия-Себастия — район в западной части Еревана, Армения.

Спорт 
 «Малатия» — бывший армянский футбольный клуб из города Ереван.
 «Малатьяспор» — турецкий футбольный клуб из города Малатья.
 «Ени Малатьяспор» — турецкий футбольный клуб из города Малатья.
  — стадион в городе Малатья, Турция.

См. также 
 Малаита